Johanneum steht für:

 Comma Johanneum, einen Satzteil im 1. Johannesbrief des Neuen Testaments, Kapitel 5
 Corpus Johanneum

Schulen und Bildungseinrichtungen:

 Johanneum Wadersloh, privates Gymnasium in Wadersloh
 Stiftung Johanneum, evangelisch-theologisches Konvikt in Berlin
 Johanneum (Dorf Tirol), ehemaliges Gymnasium und Knabenseminar bei Meran
 Gelehrtenschule des Johanneums, Gymnasium in Hamburg
 Johanneum (Homburg), privates Gymnasium
 Johanneum (Leipzig), ehemaliges Gebäude der Universität Leipzig
 Johanneum zu Lübeck, Gymnasium
 Johanneum Lüneburg, Gymnasium
 Johanneum Tübingen, Theologenkonvikt des Bistums Rottenburg-Stuttgart
 Johanneum Zittau, heute Sitz des Christian-Weise-Gymnasiums
 Evangelistenschule Johanneum, evangelisches theologisches Seminar in Wuppertal
 Christliches Gymnasium Johanneum Hoyerswerda

sowie für:
 Johanneum (Dresden), Stallgebäude des Dresdner Schlosses, heute Verkehrsmuseum

Siehe auch
 Joanneum
 St.-Johannis-Schule
 Johannesgymnasium